Трейл или Трейлл:

 Трейлл (Трейл) — остров у восточного побережья Гренландии.
 Трейлл, Фил (род.1973) — американский режиссёр телевидения и кино.
 Трейл — город в округе Полк, штат Миннесота, США.
 Трейл ориентирование — один из четырёх видов спортивного ориентирования.
 Трейлраннинг — спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу.